Чарівна квітка () — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання хлопця-рікши Такумі, до милого немов Квітка, Хани, в якого і так багато прихильників, але так мало життєвоґо досвіду.

Сюжет 
Енжоужі Такумі - хлопець-рікша з великого міста - Токіо, який прийняв пропозицію попрацювати в маленькому туристочному містечку, де він зустрічає неймовірно красивого, жіночноґо і дуже наївного Хану. За велінням долі, Хана допомагає йому в роботі, що доставляє Такумі шалене задоволення. Однак, у милого "​​квіточки" Хани в провінційному місті багато шанувальників, готових його оберігати...

Персонажі 
 Енжоужі Такумі — хлопець-рікша з великого міста. Світло-коричневе волосся і світло-карі очі. Високий.
 Ханамура Хана — русе волосся і карі очі. Квіточка у волоссі.

Друзі-захисники Хана 
 Наманамі Юусаку
 Танокуро Таро
 Йококава Хікоза
 Сіоя Ґенітіро
 Хан-чан і Бун-чан

Див. також 
 Tone
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Love doesn't come in the first night
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако